E néven ismert személyek
 Sipos Árpád (1843–1901) jogtudós, jogi doktor, jogakadémiai tanár
 Sipos Árpád (1961) birkózó, pehelysúlyú Európa-bajnok (1986)
 Sipos Árpád (?) vállalkozó, a Citroën Sipos Kft. alapítója és társtulajdonosa
 Sipos Árpád (?) teqballjátékos, világbajnoki ezüstérmes, a felcsúti akadémia nevelőtanára